

Коктерек — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Коктерек — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Коктерек — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Коктерек — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Коктерек — село, Ілійський район, Алматинська область
 Коктерек — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Коктерек — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Коктерек — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Коктерек — селище, Сариагаський район, Туркестанська область
 Коктерек — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Коктерек — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Коктерек — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Коктерек — село, Урджарський район, Абайська область
 Коктерек — село, Хромтауський район, Актюбинська область
 Коктерек — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область

Див. також 
 Терек (значення)